Güiraldes es un apellido que puede referirse a:

Personas 
 Manuel Güiraldes: Político argentino.
 Ricardo Güiraldes: Escritor argentino; autor de Don Segundo Sombra.
Vicente Güiraldes: Futbolista chileno.

Toponimia 
 Avenida Intendente Güiraldes: Calle de la ciudad de Buenos Aires.